Alexandria kan syfta på:

 Alexandria – en stad i Egypten
 Alexandria (film) – en indonesisk film från 2005
 Alexandria (roman) – en roman från 2009 av Lindsey Davis
 Alexandriakvartetten – en tetralogi av Lawrence Durrell

Geografi

Australien 

 Alexandria, New South Wales, samhälle, City of Sydney, 
 Alexandria, New South Wales (stadsdel), del av en befolkad plats,

Brasilien 

 Alexandria (kommun), Rio Grande do Norte, 
 Alexandria (ort i Brasilien, Rio Grande do Norte, Alexandria),

Egypten 

 Alexandria (guvernement), 
 Alexandria, guvernementshuvudort, 
 Alexandria flygplats

Kanada 

 Alexandria, Ontario

Jamaica 

 Alexandria (ort i Jamaica), Parish of Saint Ann,

Rumänien 

 Alexandria, Rumänien – residensstad för Teleorman județ  
 Alexandria (länshuvudort i Rumänien), Teleorman,

Storbritannien 

 Alexandria (ort i Storbritannien), Skottland, West Dunbartonshire,

Sydafrika 

 Alexandria (ort i Sydafrika, Östra Kapprovinsen), Cacadu District Municipality, 
 Alexandria (berg), Mpumalanga, Gert Sibande District Municipality,

USA 

 Alexandria, Kentucky, ort, Campbell County, 
 Alexandria, Louisiana, countyhuvudort, Rapides Parish, 
 Alexandria, Tennessee, DeKalb County, 
 Alexandria, Virginia, countyhuvudort, City of Alexandria, 
 Alexandria, Alabama, Calhoun County, 
 Alexandria, Indiana, ort, Madison County, 
 Alexandria, Minnesota, countyhuvudort, Douglas County, 
 Alexandria, Missouri, Clark County, 
 Alexandria, Nebraska, Thayer County, 
 Alexandria, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Alexandria, Ohio, Licking County, 
 Alexandria, Pennsylvania, Huntingdon County, 
 Alexandria, South Dakota, countyhuvudort, Hanson County,

Städer grundade eller omdöpta av Alexander den store 
 Alexandretta – en stad vid İskenderunbukten i Medelhavets nordöstra hörn i den turkiska provinsen Hatay, se Iskandariya
 Alexandria på Oxus – Afghanistan, se Ai Khanoum
 Alexandria Eschate – "det fjärran", Tadzjikistan, se Chudzjand
 Alexandria Troas – Turkiet
 Merv – Turkmenistan, ibland även kallat Alexandria

Fiktiva platser med namnet Alexandria 
 Alexandria (Mist Continent) – en stad i PlayStation-spelet Final Fantasy IX
 New Alexandria – en stad på en fiktiv planet kallad Reach i Xbox 360-spelet Halo: Reach

Se även 
 Alessandria
 Sikandarabad
 Alexandroupoli – Grekland
 Oleksandrija – Ukraina